Эрегли — названия турецких городов.

 Эрегли — город в иле Зонгулдак.
 Эрегли — город в иле Конья.